Ytterbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterbådan, Vörå, Österbotten, 
 Ytterbådan (Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Ytterbådan (vid Bergö, Malax), Österbotten, 
 Ytterbådan, Borgå, Nyland,

Se även
Innerbådan

Robotskapade Finlandförgreningar